

Patronyme 

 Adolphe Girod (1872-1933), homme politique français ;
 Jean-François-Xavier Girod (1735-1783), médecin français ;
 Nicolas Girod, (1747–1840), homme d'affaires, philanthrope et maire de La Nouvelle-Orléans en Louisiane ;
 
  Léon Girod (1871-1919), missionnaire français de la Congrégation du Saint-Esprit;
 P. Girod, joueuse de tennis du début du  ;
 Marie-Louise Girod (1915-), organiste française ;
 
 Francis Girod (1944-2006), réalisateur, producteur et scénariste français ;
 Marie-Catherine Girod (1949-), pianiste française,
 Thierry Girod (1961-), dessinateur de bande dessinée français ;
 Bastien Girod (1980-), homme politique suisse ;
 Thomas Girod (1983-), lugeur français ;
Virginie Girod, historienne

 Famille  
 Jean-Louis Girod de l'Ain (1753-1839) magistrat et homme politique français ;
 Amédée Girod de l'Ain (1781-1847) homme politique français, son fils ;
 Bertrand Girod de l'Ain (1929-), journaliste français , son arrière petit neveu ;
 Alix Girod de l'Ain (1965-), journaliste française, cousine du précédent.

 Justin Girod-Chantrans (1750-), militaire, naturaliste et homme politique français ;
 Lucas Chevalier-Girod (1977-), sauteur à ski français.

Toponyme 

 Saint-Girod, commune française du département de la Savoie ;
 Girod, commune allemande du Land de Rhénanie-Palatinat.